Тирон — многозначный термин.

География 
 Тирон — историческое графство в Северной Ирландии.
 Тирон — река на севере Испании.
 Тирон, или Тир Эогайн, — средневековое королевство в Ирландии.
 Тирон — французская деревня, известная в Средние века своим аббатством.

Личности 
 Марк Туллий Тирон (103 — 4 до н. э.) — изобретатель Тироновых значков.
 Феодор Тирон (ум. 306) — христианский святой.
 Тирон (Богачёва, Михальцова), Алёна Димитриевна (род. 1993) — российская регбистка.
 Тирон, Вадим Васильевич (род. 1947) — советский и российский певец.

Военное дело 
 Тироны — новобранцы в армии Древнего Рима имперского периода.